Valerija Solov'ëva e Maryna Zanevs'ka erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non fanno più parte della categoria juniores.

Tímea Babos e Sloane Stephens hanno battuto in finale An-Sophie Mestach e Silvia Njirić che si sono ritirate, aggiudicandosi il 3º titolo del Grande Slam della categoria juniores dell'anno dopo: Roland Garros e Wimbledon.

Teste di serie 

  Dar'ja Gavrilova /  Irina Chromačëva (semifinali)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)
  Tímea Babos /  Sloane Stephens (campionesse)
  Caroline Garcia /  Mónica Puig (primo turno)

  Jana Čepelová /  Chantal Škamlová (quarti di finale)
  Verónica Cepede Royg /  Cristina Dinu (secondo turno)
  Ons Jabeur /  Julija Putinceva (quarti di finale)
  Eugenie Bouchard /  Gabriela Dabrowski (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2010